Марака́йбо:
 Маракайбо — озеро в Южной Америке на территории Венесуэлы.
 Маракайбо — залив Карибского моря у северного берега Венесуэлы.
 Маракайбо — город в Венесуэле, административный центр штата Сулия.